«TV-Табачук» (Телерадіокомпанія «TV-Табачук»; інша назва — TVT) — колишня українська інформаційно-розважальна телерадіокомпанія, яка почала своє мовлення 1 червня 1996 року у Києві, а припинила його 31 жовтня 2004 року. Засновник, власник, керівник і продюсер — Вадим Табачук.

Про канал 
Телерадіокомпанія почала своє мовлення 1 червня 1996 року у Києві.

Раніше канал був запущений 26 вересня 1992 року як студія для виробництва програм, на «УТ-3» вийшла інформаційна програма «СІТ-3», потім студією також вироблялися програми «СІТ-30» (для «ТЕТ») і «СІТ-АНТ» (для Асоціації незалежного телебачення і ТК «Тоніс»).

У червні 2002 року переїхав з 7 на 37 ТВК і замінив канал «Ютар».

1 листопада 2004 року канал припинив своє мовлення. Причина закриття — ребрендинг каналу в «НТН».

В телепрограмах українських газет 1990—2000 років канал мовив під назвою «7 канал», у програмі він вказаний з мовленням опівдні, наприклад 15:00 або 16:00, або навіть ввечері і вночі.

Наповнення телеетеру 
 В гостях у Дмитра Гордона (1996—2003)
 Казка Лірника Сашка
 Вікно у світ
 Подорож у минуле
 Зроблено на TVT
 Зоопарки світу
 Aquarium live (2002—2004)
 Час жити
 Мовна вітальня
 Кухонні пристрасті
 СІТ
 Улюбленець долі

Примітки 

Телерадіокомпанії
Телеканали України
Телеканали, запущені 1996
Зникли в Україні 2006